Эльтеков — русская фамилия. Известные носители:

 Эльтеков, Александр Павлович (1846—1894) — химик-органик, профессор Харьковского и Киевского университетов. 
 Эльтеков, Сергей Кузьмич (1877—?) — присяжный поверенный, член Государственной думы III созыва от Ярославской губернии.